Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1994./95. je bilo četvrto izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je četvrti put zaredom bila  Dukat - Mladost iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Dukat - Mladost - Zagreb
 Jug -  Dubrovnik
 Slobodna Dalmacija - Split
 Solaris - Šibenik
 Jadran - Eurosplit - Split
 Medveščak - Monting - Zagreb
 Primorje - Croatia Line - Rijeka
 Mornar - Split
 Kvarner Express - Opatija
 Galeb - Makarska rivijera - Makarska

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996. Zagreb, 1996.

Poveznice 
 2. HVL 1995.
 3. HVL 1995.
 Hrvatski kup u vaterpolu 1994.

1994-95